Världsmästerskap 2004 kan avse:

Formel 1-VM 2004
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2004
Roadracing-VM 2004
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2004
Världsmästerskapen i konståkning 2004
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2004
Världsmästerskapen i orientering 2004
Världsmästerskapen i skidflygning 2004
Världsmästerskapen i skidorientering 2004
Världsmästerskapen i skidskytte 2004
Världsmästerskapet i bandy för damer 2004
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2004
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2004
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2004
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2004